Motociklistična Velika nagrada Madžarske 1992 je bila deveta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 12. julija 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992